

Antroponimi 
  Bennone o Benone – nome proprio di persona maschile, accrescitivo di Beno

Persone 
 Bennone di Meissen – vescovo e monaco tedesco, venerato come santo
 Bennone di Metz – monaco svevo, venerabile
 Bennone di Osnabrück – religioso tedesco, beato
 Benone o Bennone – cardinale dell'XI secolo, fautore dell'antipapa Clemente III e avversario di papa Gregorio VII
 Bennone – vescovo di Como dell'XI secolo
 Bennone – vescovo di Imola dell'XII secolo
 Bennone – vescovo di Rimini del XIII secolo